

Бонево — село, община Тервел, Добрицька область

Населені пункти та їхні частини

 Бонево — гміна в Влоцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Бонево — село в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бонево — село в гміні Файславіце Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Бонево — частина села Осеч-Великий в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Бонево — присілок, Орічівський район, Кіровська область

Примітки